Der Klassiker (tedesco per Il classico) è il termine con cui ci si riferisce alla partita che oppone le squadre di calcio tedesche di  e , le due compagini più vincenti del calcio tedesco dalla fondazione della Bundesliga.

Storia 
Il primo incontro tra le due squadre risale al 16 ottobre 1965, quando il Borussia Dortmund batté il Bayern Monaco per 2-0 a Monaco di Baviera. Il 5 maggio 1966 il Borussia vinse la Coppa delle Coppe battendo dopo i tempi supplementari il  in finale e divenendo la prima compagine tedesca ad aggiudicarsi un trofeo continentale. L'anno dopo fu il Bayern a vincere la Coppa delle Coppe.

Il 27 novembre 1971 il Bayern Monaco si impose sul Borussia Dortmund con il largo punteggio di 11-1. Il risultato rimane la vittoria più larga del Bayern e la seconda peggiore sconfitta dei gialloneri (superata dal 12-0 patito contro il  il 29 aprile 1978).

Anche se il primo incontro tra le due squadre risale al 1965, la rivalità si è accesa a metà degli anni novanta, da quando il Borussia Dortmund ha insidiato la leadership del Bayern Monaco in campionato.

Dal 1994 al 1998 si visse una prima fase della rivalità. In questo periodo il Borussia Dortmund vinse due titoli nazionali e si aggiudicò la UEFA Champions League 1996-1997, battendo la  detentrice del trofeo proprio sul terreno del Bayern, lo stadio Olimpico di Monaco di Baviera. Nel 1997-1998 Bayern e Borussia si ritrovarono anche in UEFA Champions League: a prevalere fu il Borussia, che eliminò i bavaresi dopo i tempi supplementari, qualificandosi così alle semifinali del torneo.

La seconda fase della rivalità tra i due club è iniziata nel 2010. Il Borussia vinse due campionati tedeschi di fila, nel 2010-2011 e nel 2011-2012, vincendo in entrambe le stagioni tutti i quattro scontri diretti e aggiundicandosi anche la coppa nazionale nel 2012, con uno schiacciante 5-2 ai danni dei bavaresi. Tuttavia, dopo questi successi dei gialloneri è iniziato il dominio del Bayern, che è arrivato ad aggiudicarsi nove titoli consecutivi, dal 2012-2013 a oggi; il titolo del 2021-2022 fu vinto dai bavaresi proprio grazie a un successo contro il Borussia Dortmund alla quartultima giornata del campionato. Nel 2012-2013, nello stadio londinese di Wembley, i due club si affrontarono nella finale di UEFA Champions League, la prima tra due squadre tedesche. A vincere fu il Bayern (2-1), che con questo risultato centrò il triplete (impresa bissata nella stagione 2019-2020).

Dal 2012 molto frequenti sono stati i confronti tra le due formazioni in Coppa di Germania e in Supercoppa di Germania (dal 2008 la partita valida per l'assegnazione di questo trofeo ha visto affrontare le due formazioni per ben otto volte a livello ufficiale, oltre ad una delle edizioni disputatasi ufficiosamente prima del 2010).

Lista dei risultati

Bundesliga

DFB-Pokal

DFB-Ligapokal

DFB/DFL-Supercup

UEFA Champions League

Statistiche 
Aggiornate all'8 ottobre 2022.

Note

Voci correlate 
 Calcio (sport)
 Derby (calcio)

Der Klassiker